Гран-при Венгрии 2006 года прошёл с 4 по 6 августа 2006 года. В дождевой гонке выиграл Дженсон Баттон, завоевав первую в карьере победу. Вторым финишировал Педро де ла Роса, завоевав первый (и единственный) подиум в своей карьере.

Квалификация

Гонка 

|}

* Дисквалифицирован за недостаточный вес машины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии